

Carriera
Vincitore del titolo nazionale svizzero in classe 500 nel 1976, dopo alcune presenze sporadiche nel motomondiale 1976 e nel motomondiale 1977 senza ottenere punti validi per la classifica iridata, è stato presente più continuativamente nelle gare del motomondiale dal 1978 al 1986, ottenendo quale miglior piazzamento finale il terzo posto in classe 250 sia nel motomondiale 1981 che nel motomondiale 1982.

Ha ottenuto la sua prima e unica vittoria in un singolo gran premio in occasione del Gran Premio motociclistico di Svezia 1982 e ha ottenuto 10 piazzamenti sul podio, 9 in classe 250 e 1 in classe 350.

Risultati nel motomondiale

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Collegamenti esterni